Georg Ebell ist der Name folgender Personen:

* Georg Ebell (Abt) (1696–1770), deutscher Geistlicher, Abt von Loccum
 Georg August Ebell (1745–1824), deutscher Verwaltungsjurist und Autor
 Georg Johann Ebell (1742–1816), deutscher Mathematiker